Saint-Alban se poate referi la:

 Saint-Alban, Ain, comună în departamentul Ain din estul Franței
 Saint-Alban-d'Hurtières, comună în departamentul Savoie din sud-estul Franței
 Saint-Alban-Leysse, comună în departamentul Savoie din sud-estul Franței
 Saint-Alban, Côtes-d'Armor, comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța
 Saint-Alban-d'Ay, comună în departamentul Ardèche din sud-estul Franței
 Saint-Alban-Auriolles, comună în departamentul Ardèche din sud-estul Franței
 Saint-Alban-de-Montbel, comună în departamentul Savoie din sud-estul Franței
 Saint-Alban-sur-Limagnole, comună în departamentul Lozère din sudul Franței
 Saint-Alban-en-Montagne, comună în departamentul Ardèche din sud-estul Franței
 Saint-Julien-en-Saint-Alban, comună în departamentul Ardèche din sud-estul Franței
 Saint-Alban-les-Eaux, comună în departamentul Loire din sud-estul Franței
 Saint-Alban, Haute-Garonne, comună în departamentul Haute-Garonne din sudul Franței
 Saint-Alban-des-Villards, comună în departamentul Savoie din sud-estul Franței
 Saint-Alban-de-Roche, comună în departamentul Isère din sud-estul Franței
 Saint-Alban-du-Rhône, comună în departamentul Isère din sud-estul Franței